Onderdistrict in Indonesië
 Tawangsari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tawangsari (Kaligesing), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Kerjo), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Semarang Barat), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Teras), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Wonoboyo), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Wonosobo), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tawangsari (Garum), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Tawangsari (Kedungwaru), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tawangsari (Pujon), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Tawangsari (Trowulan), een plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Tawangsari (Arahan), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Tawangsari (Losari), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Tawangsari (Tawang), een plaats in het regentschap Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java